Sacrificio puede referirse a:

En religión 

 Una oblación, una ofrenda ritual que se hace a una divinidad; por ejemplo, en señal de homenaje o expiación. Más específicamente:
 El sacrificio humano, muerte ritual de seres humanos como ofrenda a una divinidad.
 El sacrificio de animales, muerte ritual de animales como ofrenda a una divinidad.

Sacrificios en textos sagrados 
 El sacrificio de Caín y Abel.
 El sacrificio de Noé.
 El sacrificio de Isaac.

En otros contextos

Animales 
Muerte de animales sin que se trate de una ofrenda a una divinidad, es decir, para otros fines:
 El sacrificio de animales, para el consumo humano.
 La eutanasia animal, para evitar el sufrimiento del propio animal.

Emocional o espiritual 
 La abnegación, renuncia o sacrificio de la propia voluntad.

Juegos 
 El sacrificio (ajedrez); en ajedrez, estrategia que consiste en ofrecer al rival una pieza de mayor valor con el fin de obtener una ventaja posicional.

Títulos de obras 

 Sacrificio (película) (1986), película de Andréi Tarkovski.
 El sacrificio (álbum) (2013), álbum de Fito Páez.
 «Sacrifice» (canción de Elton John) (1989).
 «Sacrificio» (canción de Mónica Naranjo) (2001).
 «Sacrificio» (episodio de Fear Itself), episodio de la serie de televisión Fear Itself.

Enlaces externos